Danba bezeichnet:

 Rongzhag (chin. Danba, 丹巴县), Kreis des Autonomen Bezirks Garzê in der chinesischen Provinz Sichuan
 Danba (Pingquan) (党坝镇), Großgemeinde der Stadt Pingquan in der chinesischen Provinz Hebei
 Danba (Zhidan) (旦八镇), Großgemeinde im Kreis Zhidan in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Danba (Barkam) (党坝乡), Gemeinde der Stadt Barkam in der chinesischen Provinz Sichuan